La  Serie B è il terzo livello del campionato italiano di pallacanestro maschile. Nel corso degli anni ha variato più volte denominazione e anche gerarchia:

la prima edizione della Serie B è stata disputata nel 1937-1938 e fino al 1954-1955 è stata il secondo livello del campionato italiano;
la Serie B è stata declassata al terzo livello dal 1955-1956 al 1964-1965, mantenendo la stessa denominazione;
dal 1965-1966 al 1973-1974 è tornata ad essere il secondo livello sotto la Serie A;
è stata declassata nuovamente al terzo livello dal 1974-1975 al 1985-1986;
con la nascita della Serie B d'Eccellenza, è stata ribattezzata Serie B2 e declassata al quarto livello;
dal 2008 al 2011 ha assunto la denominazione di Serie B Dilettanti;
dal 2011 al 2014 ha assunto la denominazione di Divisione Nazionale B;
dal 2014 ha ripreso la denominazione di Serie B tornando ad essere il terzo livello.

Nella stagione 2015-2016 è suddivisa in quattro gironi da 16 squadre ciascuno raggruppati per contiguità geografica.

Squadre partecipanti

Sono 166 le squadre che hanno preso parte alle 8 edizioni del torneo di 3º livello della pallacanestro italiana dalla stagione 2014-2015 al 2022-2023 (le squadre che partecipano al torneo in corso sono in grassetto):

Note

Collegamenti esterni 
 

B